Герб Новопавловска — один из символов упразднённого муниципального образования городское поселение город Новопавловск Кировского района Ставропольского края России. Утверждён в 2003 году; внесён в Государственный геральдический регистр РФ под № 2534.

Описание и история 
Автор — И.Л. Проститов.

Известен неофициальный герб города, использовавшийся до принятия современного герба. Современный герб утверждён решением Совета депутатов города Новопавловска № 142 от 29 декабря 2003 года.

Примечания

Литература 

 

Герб
Гербы населённых пунктов Ставропольского края
Новопавловск
Гербы с изображением башни
Гербы с изображением шашки